Pleyer ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Rotraut Pleyer (1929–2000), deutsche politische Aktivistin
 Frank Pleyer (1929–2006), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Hilde Pleyer (1923–2003), österreichische Politikerin (SPÖ), Abgeordnete zum Burgenländischen Landtag
 Klemens Pleyer (1921–2000), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Kleo Pleyer (1898–1942), österreichischer Historiker und NS-Agitator
 Lisa Pleyer (* 1978), österreichische Mountainbikefahrerin
 Marcus Pleyer (* 1969), deutscher Jurist und politischer Beamter
 Peter Pleyer (1933–2011), deutscher Film- und Medienwissenschaftler 
 Wilhelm Pleyer (1901–1974), sudetendeutscher Schriftsteller und Journalist

Siehe auch:
 Pleier
 Bleyer
 Bleier